Анатолий Николаевич Корсун (род. 19 октября 1947) — советский и российский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол (2012).

Биография 
Окончил Харьковский политехнический институт (1972) и Дипломатическую академию МИД СССР (1986).

На дипломатической работе с 1986 года.
 1986—1991 — сотрудник Посольства СССР в Ливии.
 1994—1998 — генеральный консул России в Бресте (Белоруссия).
 2001—2004 — генеральный консул России в Харькове (Украина).
 2004—2005 — советник-посланник Посольства России на Украине.
 2005—2008 — заместитель директора Департамента кадров МИД России.
 29 февраля 2008 — 6 августа 2014 — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Ботсване.

Семья 
Женат, имеет сына.

Награды 
 Знак отличия «За безупречную службу» XX лет (25 июля 2007) — за многолетнюю плодотворную дипломатическую деятельность.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (23 июня 2014) — за реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (1 апреля 1996)
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (25 августа 2004)
 Чрезвычайный и полномочный посол (14 ноября 2012).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте МИД России
 Биография на сайте посольства России в Ботсване

Консулы России в Бресте
Консулы России в Харькове
Послы Российской Федерации в Ботсване
Чрезвычайные и полномочные послы России
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании